Kurzawski ist der Familienname folgender Personen: 
 Josef Kurzawski (1870–1925), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Oskar Kurzawski (1922–?), deutscher Fußballspieler